Roti (gerecht), een Hindoestaans (Indiaas) gerecht
 Roti (eiland), een Indonesisch eiland
 Roti (dorp), een dorpje op dat eiland
 Roti (dialect), een dialect van het Indonesisch Bajau, gesproken in Indonesië
 Straat Roti, een zeestraat ten noorden van het eiland Roti
 Dwergdikbekje, een vogelsoort die in het Surinaams-Nederlands roti genoemd wordt